Горичани је насеље у општини Зета у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 1.205 становника (према попису из 1991. било је 919 становника).

Демографија 
У насељу Горичани живи 901 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 36,6 година (35,5 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 312 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,86.

Ово насеље је углавном насељено Црногорцима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Зета
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори